

Persone 
 Diego (Diego Ribas da Cunha, n. 1985) – calciatore brasiliano
 Diego (Diego Carlos de Oliveira, n. 1988) – calciatore brasiliano
 Diego (Jackson Diego Ibraim Fagundes, n. 1995) – calciatore brasiliano

 Diego – nome con cui è più noto il conduttore radiofonico Diego Passoni
 Diego – nome d'arte del wrestler portoricano Eddie Colón

Geografia 
 Diego del Carpio – comune spagnolo della provincia di Ávila
 Diego Garcia – isola dell'Oceano Indiano
 Isole Diego Ramírez – isole cilene

Altro 
 Diego – nome di persona maschile
 Diego – tartaruga delle Galapagos, noto per aver salvato la sua specie dall'estinzione
 Sistema Diego – sistema di gruppi sanguigni
 Diego – personaggio della saga cinematografica de L'era glaciale
 Diego – personaggio della serie Sueña conmigo
 Diego – singolo di Shiva del 2018